«Пали́тры» () — цикл документальных фильмов режиссёра , посвящённый шедеврам изобразительного искусства разных эпох, хранящихся, главным образом, в коллекции Лувра, а также в парижских музеях д’Орсе, Клюни и Гиме, в Центре Жоржа Помпиду, Национальной библиотеке Франции, Лилльском дворце изящных искусств и других собраниях. Некоторые серии снимались совместно с режиссёром .

Производился на протяжении более чем десяти лет. Выпускался во Франции в 1988—2003 годах телекомпаниями La Sept-Arte и  при участии Delta Image и Луврского музея. Демонстрировался на телеканалах Arte и .

История 
Первый фильм, «Подсудная картина» снимался в Венеции, где тогда жил . В этот период Галерея Академии проводила масштабную реставрацию полотна Веронезе «Пир в доме Левия», что заинтересовало режиссёра. Он начал работу над фильмом, не имея ни какого-либо контракта, ни финансирования. После завершения «Подсудной картины», ему удалось показать её , директору Лувра, и , основателю и руководителю кинематографического центра музея. Они заинтересовались проектом и решили оказать поддержку режиссёру. После этого дирекция Лувра заключила с Жобером контракт, дав ему полный «карт-бланш» для работы над картинами.

Список серий 
 Подсудная картина. «Пир в доме Левия» Паоло Веронезе (1573, Галерея Академии, Венеция) — 1989, 27 мин.
 Чудо в лоджии. «Мадонна канцлера Ролена» Яна ван Эйка (ок. 1435, Лувр) — 1989, 25 мин.
 Улыбка и сплетения. «Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом» Леонардо да Винчи (ок. 1500—1515, Лувр) — 1989.
 Зеркало парадоксов.  Рембрандта (1606—1669) — 1989, 30 мин.
 Оборотная сторона карт. «Шулер с бубновым тузом» Жоржа де Латура (ок. 1635, Лувр) — 1989, 30 мин.
 Театр солнца. «» Клода Лоррена (1639, Лувр) — 1989, 30 мин.
 Луч света. «Астроном» Яна Вермеера (1668, Лувр) — 1989, 27 мин.
 На мостовых. Остановившееся мгновение. «Свобода, ведущая народ» Эжена Делакруа (1830, Лувр—Ланс) — 1989, 30 мин.
 Неистовость мотива. «» Поля Сезанна (1885—1887) — 1989, 27 мин.
 Расписал Эфроний. Кратер «» (ок. 515—510 до н. э.,) — совместно с , 1990, 30 мин.
 Алтарь по частям. Сассетта,  для церкви в Борго-Сансеполькро — 1990, 30 мин.
 Цветное мгновение. «Пруд с кувшинками», серия картин Клода Моне (Музей д’Орсе) — 1990, 31 мин.
 Вкус неподвижного. «» Жан-Батиста Шардена (1728, Лувр) — 1991, 29 мин.
 Любовь под балдахином. «Задвижка» Жан-Оноре Фрагонара (1775—1777, Лувр) — 1991, 30 мин.
 Письмо, стрела и метла. «» и «» Франсиско де Гойи (ок. 1812—1814 и ок. 1808—1810, Дворец изящных искусств, Лилль) — 1991, 30 мин.
 Очарованный взгляд. «Турецкая баня» Энгра (1862—1863, Лувр) — 1991, 29 мин.
 Оранжево-зелёно-пурпурная утопия. «Воскресный день на острове Гранд-Жатт» Жоржа Сёра (1884, , Чикагский институт искусств) — 1991, 30 мин.
 Восхитительный трепет времени. «» Никола Пуссена (1660—1664, Лувр) — 1992, 30 мин.
 Легенда конца века. «Панно для балагана Ла Гулю» Анри де Тулуз-Лотрека (1895, Музей д’Орсе) — 1992, 30 мин.
 Мечта о диагонали. «Бичевание Христа» Пьеро делла Франческа (ок. 1455—1460, Национальная галерея Марке, Урбино) — 1993, 60 мин.
 Воспоминания об Аркадии. «» Тициана (ок. 1510, Лувр) — 1993, 31 мин.
 Высокая жёлтая нота. «Спальня в Арле» Винсента Ван Гога (1888—1889, Музей Винсента Ван Гога, Чикагский институт искусств, Музей д’Орсе — 1993, 32 мин.
 Спираль времени. «Обнажённая, спускающаяся по лестнице» Марселя Дюшана (1912, Художественный музей Филадельфии) — 1993, 31 мин.
 Краски страстей Господних. «Распятие» Пабло Пикассо (1930, Музей Пикассо) — 1993, 26 мин.
 Портрет друга-придворного. «Портрет Бальдассаре Кастильоне» Рафаэля (ок. 1514—1515, Лувр) — 1994, 30 мин.
 Образы незримого. «» Василия Кандинского (1925, Центр Жоржа Помпиду) — 1994, 25 мин.
 Торжество плоти. «» Рубенса (1639, Лувр) — 1995, 30 мин.
 Тайны галантных празднеств. «Паломничество на остров Киферу» Антуана Ватто (1717, Лувр) — 1995, 30 мин.
 Держа в руках чистый цвет. «» Анри Матисса (1952, Центр Жоржа Помпиду) — 1995, 31 мин.
 Шестое чувство. «Дама с единорогом» (конец XV века, Музей Клюни) — 1996, 30 мин.
 Революция в античном стиле. «Сабинянки» Жак-Луи Давида (1799, Лувр) — 1996, 30 мин.
 Обитель смерти. «Похороны в Орнане» Гюстава Курбе (1849, Музей д’Орсе) — 1996, 30 мин.
 Плотские гиперболы. «» Фрэнсиса Бэкона (1964, Центр Жоржа Помпиду) — 1996, 30 мин.
 Следы синей эпохи. «Антропометрия синей эпохи» Ива Кляйна (1960, Центр Жоржа Помпиду) — 1996, 30 мин.
 Предыстория искусства. Пещера Ласко (18 тысячелетий до н. э., Дордонь) — 1996, 60 мин.
 Райские сады. «Хамсе», или «Пятерица» Низами. Персидская рукопись (Исфахан, 1619—1624, Национальная библиотека Франции) — 1997, 29 мин.
 Прекрасные воскресные дни. «Бал в Мулен де ла Галетт» Огюста Ренуара (1876, Музей д’Орсе) — 1997, 30 мин.
 Подражая мимозе. «Мастерская с мимозой» Пьера Боннара (1939—1946, Центр Жоржа Помпиду) — 1998, 30 мин.
 Ангелы и истязатели. «Житие Святого Матфея» Караваджо (1599—1602,  в церкви Сан-Луиджи-деи-Франчези, Рим) — 1998, 30 мин.
 Прощальный взгляд. «Европейская женщина», портрет из Фаюма (эпоха Адриана, ок. 117—138 гг. н. э., Лувр) — 1998, 30 мин.
 Натурщица с чёрной кошкой. «Олимпия» Эдуара Мане (1863, Музей д’Орсе) — 1998, 28 мин.
 Алтарь прокажённых. «Изенгеймский алтарь» Маттиаса Грюневальда (ок. 1510—1516, Музей Унтерлинден, Кольмар) — 1999, 32 мин.
 Гром в Тоскане. «Битва при Сан-Романо» Паоло Учелло (ок. 1435—1440, Лондонская национальная галерея, Галерея Уффици, Лувр — 1999, 30 мин.
 Нависшая угроза. «Волна» Кацусики Хокусая (ок. 1831, Музей Гиме и Национальная библиотека Франции) — 1999, 30 мин.
 Изображения одного изображения. «» Энди Уорхолла (1963, Центр Жоржа Помпиду) — 1999, 30 мин.
 Одно движение кисти. «Горы Цзинтинь осенью» Шитао (1671, Музей Гиме) — 2000, 30 мин.
 Тайные церемонии. Роспись Виллы Мистерий (70 год до н. э., Помпеи, Италия) — 2002, 30 мин.
 Красота катастрофы. «Плот „Медузы“» Теодора Жерико (1819, Лувр) — 2002, 29 мин.
 Дикая гармония. «» Поля Гогена (1892, Музей д’Орсе) — 2003, 30 мин.
 Аллеи воспоминаний. «Городские сады» Эдуара Вюйара (1894, Музей д’Орсе) — 27 мин.

Литература

Ссылки 
 Alain Jaubert revient sur l’histoire de Palettes  // Интервью с режиссёром , Editions Montparnasse 
 BnF catalogue général  // Национальная библиотека Франции
 Выпуски фильмов на DVD  // Boutique ARTE

Документальные телесериалы Франции
Фильмы-биографии Франции
Фильмы об изобразительном искусстве
Луврский музей
Телесериалы Франции 1989 года
Телесериалы Arte France
Телесериалы France 3‎